Вулиця Успенська — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вулиці Родини Бобринських, закінчується перехрестям з вул. Волошковою. Названа на честь Успіння Богородиці.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли